«Любить…» — кинофильм 1968 года, снятый режиссёром Михаилом Каликом, сочетающий в себе элементы игрового и документального кинематографа. Согласно определению создателей картины в титрах, жанр фильма — «несколько необычных историй с анкетой и наблюдениями».

Основу фильма составляют четыре новеллы о любви по мотивам рассказов Иона Друцэ, Авенира Зака и Исая Кузнецова, Юрия Казакова и Владимира Сапожникова. Каждая новелла начинается с эпиграфа, взятого из «Песни песней» Ветхого Завета. Новеллы чередуются с документальными кадрами, в которых на вопрос «Что значит любить?» отвечают священник Александр Мень и случайные прохожие, у которых берёт интервью режиссёр хроники Инесса Туманян.

Сюжет

Новелла первая

В дождливый день в квартире под магнитофонную запись танцуют и разговаривают три пары. Одинокий молодой человек сидит с книгой и размышляет вслух. Вдруг музыка заканчивается, и слышится записанный на плёнку диалог мужчины и женщины. Женщина признаётся в любви мужчине. Молодые люди стоят рядом с магнитофоном и слушают.

Новелла вторая
(основана на рассказе В. Сапожникова «Первые петухи»)

Зимним вечером юноша по имени Сергей прощается с девушкой и в приподнятом настроении идёт по завьюженному Ленинграду. На памятнике Петру I он воображает Вьюгу в виде девушки и приглашает на танец. Затем садится в трамвай, где видит плачущую кондукторшу. Он старается успокоить её, а потом провожает домой. Аня (так зовут девушку) рассказывает, что её бросил возлюбленный, заставив перед этим сделать аборт. Сергей разбивает его портрет и убеждает Аню забыть его.

Новелла третья
(основана на рассказе Ю. Казакова «Осень в дубовых лесах»)

На вокзале прощаются мужчина и женщина. Мужчина пытается объясниться с женщиной, уговаривает остаться ещё на несколько дней в Москве, говорит о встрече на Севере, куда возвращается женщина. Они едут на такси в поисках гостиницы, однако нигде нет мест. Они вынуждены бродить по городу, заходят в подъезд, но их выгоняет дворничиха. Едут за город, пьют вино. Понимая, что провести время наедине им негде, под утро возвращаются на вокзал. Женщина садится в вагон. О встрече они уже не договариваются. Мужчина уходит. Женщина смотрит ему вслед.

Новелла четвёртая
(основана на новелле «Летние степные ночи» из романа И. Друцэ «Бремя нашей доброты»)

Село где-то в Молдавии. Поздно вечером молодой парень Мирча возвращается домой на телеге с сеном. По дороге он встречает девушку Нуцу, которая явно поджидает его и которая ему тоже нравится. Проведя ночь вместе, молодые люди утром возвращаются в село. Он подъезжает к своему дому. Отец видит спрятавшуюся в сене девушку. Смущённый Мирча сообщает родителям, что это их невестка. Сюжет заканчивается сценами молдавской свадьбы.

История 

Фильм снимался под названием «Десять раз о любви» и должен был состоять из пяти новелл. Не была снята новелла, которая должна была рассказывать о случившейся на пароходе Ленинград — Стокгольм встрече двух школьников, Зои из СССР и Ральфа из Швеции, которым после первой встречи и наступившей любви с первого взгляда не суждено больше встретить друг друга. В процессе съёмок этой новеллы произошёл перерасход выделенных на картину финансовых средств и съёмки были остановлены, а название фильма изменено. 

В процессе монтажа из фильма была убрана роль Евгения Евстигнеева, который играл во второй новелле замерзающего пьяного актёра. По этой причине образовался своеобразный ляп, когда главный герой (Сергей) танцует с Вьюгой в перчатках, но сразу после этого садится в трамвай уже без них (в вырезанной сцене, согласно сценарию, он отдавал свои перчатки именно персонажу Евстигнеева).

Закончен фильм был в 1968 году и вышел на экраны небольшим тиражом после того, как был перемонтирован без ведома и согласия автора. 

Режиссёр и сценарист Михаил Калик обратился в суд, но суд не состоялся, а на самого режиссёра было заведено уголовное дело, и при обыске была реквизирована авторская копия фильма.

В 1990 году Михаил Калик, к тому времени эмигрировавший в Израиль, частично восстановил и доработал фильм, поскольку авторская копия так и не была найдена.

В ролях 
Новелла первая:
 Алексей Эйбоженко — парень на вечеринке
 Марианна Вертинская — девушка на вечеринке
 Игорь Кваша — Игорь, гость на вечеринке
 Екатерина Васильева — подруга Игоря
 Андрей Миронов — парень на вечеринке
 Анастасия Вознесенская — девушка с глобусом
 Валентин Никулин — одинокий гость
 Валентина Караваева — женский голос из магнитофона
Новелла вторая:
 Сергей Гурзо — Сергей
 Наталия Четверикова — Вера, девушка Сергея
 Алиса Фрейндлих — Аня
 Людмила Вагнер — Вьюга
 Михаил Калик — прохожий на площади Декабристов

Новелла третья:
 Светлана Светличная — северянка
 Лев Круглый — москвич
 Наум Кавуновский — администратор в гостинице
 Елизавета Никищихина — дворничиха
Новелла четвёртая:
 Антонина Лефтий — Нуца
 Георге Швитки — Мирча
 Михаил Бадикяну — Морару

Документальные кадры:

 Татьяна Журавлёва — девушка в кафе

Съёмочная группа 
 Сценарий: Михаил Калик, по мотивам рассказов Иона Друцэ, Авенира Зака и Исая Кузнецова, Юрия Казакова, Владимира Сапожникова. 
 Режиссёр: Михаил Калик
 Главный оператор: Дмитрий Моторный
 Композитор: Микаэл Таривердиев
 Текст песни: Евгений Евтушенко
 Режиссёр хроники: Инна Туманян
 Оператор хроники: Аркадий Кольцатый
 Художники: С. Булгаков, А. Роман
 Звукооператор: Ю. Оганджанов
 Режиссёр: И. Сосланд
 Оператор: Владимир Брусин
 Редактор: А. Конунов
 Ассистенты режиссёра: В. Бурлаку, Л. Лысенко
 Ассистенты оператора: В. Ишутин, В. Одольский, А. Чуш
 Грим: Наум Маркзицер
 Монтажёры: Ж. Дубчак, Н. Купцова
 Инструментальный ансамбль под управлением В. Людвиковского
 Инструментальный ансамбль под управлением А. Васильева («Поющие гитары»)
 Директор: М. Щербак

Примечания

Ссылки 
 «Любить» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Широкоэкранная, первая (советская) версия фильма (без цитат Царя Соломона и без вставок с А. Менем)
 Страница поклонников и сам фильм во второй версии (отредактированной Михаилом Наумовичем в 1990 году) на Facebook
 Мемуары о съёмках фильма

Фильмы 1968 года
Фильмы СССР 1968 года
Фильмы Израиля 1990 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-драмы Израиля
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Михаила Калика
Фильмы по сценариям Авенира Зака и Исая Кузнецова
Фильмы с музыкой Микаэла Таривердиева
Фильмы студии «Молдова-фильм»
Фильмы киностудии имени М. Горького
Цензура в советском кинематографе
Фильмы на русском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях